
Molekulska formula -{C6H11NO3}- se može odnositi na:
 Alizin
 Metil aminolevulinat